I'll Sleep When I'm Dead ("dormirò quando sarò morto" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
I'll Sleep When I'm Dead – film del 2003 diretto da Mike Hodges

Musica 
 I'll Sleep When I'm Dead – traccia dell'album Warren Zevon di Warren Zevon del 1976
I'll Sleep When I'm Dead – singolo dei Bon Jovi del 1992, dall'album Keep the Faith
I'll Sleep When I'm Dead (An Anthology) – album di Warren Zevon del 1996